Aidoo ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Osei Aidoo, ghanaischer Politiker
 Ama Ata Aidoo (* 1942), ghanaische Schriftstellerin und Politikerin
 Joseph Boahen Aidoo (* 1958), ghanaischer Politiker
 Joseph Aidoo (* 1995), ghanaischer Fußballspieler
 Kofi Aidoo, (* 1950er), ghanaischer Autor
 Lawrence Aidoo (* 1982), ghanaischer Fußballspieler
 Paul Evans Aidoo (* 1958), ghanaischer Politiker

Siehe auch:
 Aidu